Локо:

 «Ло́ко» — сокращённое название спортивных клубов «Локомотив».
 «Ло́ко» — хоккейная команда из города Ярославля.
 «Локо-Юниор» — молодёжная хоккейная команда из Ярославля.
  — этническая группа в Сьерра-Леоне.
  — язык, относящийся к языковой семье манде.

Персоналии 
 Кид Локо (наст. имя — Жан-Ив Приер; род. 1964) — музыкант, диджей и продюсер.
 Локо, Мануэл Антониу Канже (род. 1984) — ангольский футболист, защитник клуба «Сантос Луанда».
 Локо, Патрис (род. 1970) — французский футболист.
 Манолито «Локо» Лопес (1943—1962) — кубинский повстанец.

Топоним 
 Локо — деревня в волости Пылва уезда Пылвамаа, Эстония.
 Локо — бывшая деревня в волости Канепи уезда Пылвамаа, Эстония.

См. также 
 Локо-банк
 Локо-моко
 Локобол
 Локотех